Погром:

 Погром — массовые насильственные действия, направленные против какой-либо группы населения по религиозному, национальному или расовому признаку
 Погром — польский дворянский герб.

См. также 
 Погром в День святой Схоластики 
 Погром в Едвабне 
 Погром в Кельце 
 Погром в Кракове 
 Погром в Миассе 
 Погром в Тверии 
 Погром в Триполи 1945 года 
 Погром в Хевроне 
 Погром на Курфюрстендамме